Bettina bezeichnet:

 Bettina (Vorname), den weiblichen Vornamen
 (250) Bettina, einen Asteroiden des äußeren Asteroiden-Hauptgürtels
 Bettina (Texas), einen Ort im US-Bundesstaat Texas
 Bettina (Film), Dokumentarfilm über Bettina Wegner

Bettina ist der Familienname folgender Personen:

 Melio Bettina (1916–1996), US-amerikanischer Boxer